Александр Семёнович Ермоленко (1934—2021) — физик-магнитолог, доктор физико-математических наук (1984), профессор (1996), заслуженный деятель науки РФ (2000).

Биография 
Родился 20 июня 1934 г. в селе Раисовка Кокчетавской области.

Окончил физическое отделение физико-математического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького (Свердловск) (1956) и аспирантуру там же (1959).

С 1959 г. работает в Институте физики металлов АН СССР (Свердловск): младший научный сотрудник, с 1967 г. старший научный сотрудник, с 1986 по 2005 г. заведующий лабораторией ферромагнитных сплавов. В настоящее время (2020) — главный специалист-советник лаборатории ферромагнитных сплавов.

В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию:
 О природе коэрцитивной силы и эффекта термомагнитной обработки сплавов типа альни и альнико : диссертация … кандидата физико-математических наук : 01.00.00. — Свердловск, 1964. — 133 с.

В 1984 г. защитил докторскую диссертацию:
 Магнетизм высокоанизотропных редкоземельных соединений типа RCo₅ : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.04.11. — Свердловск, 1983. — 367 с. : ил.

В 1994 г. присвоено звание профессора.

Научная деятельность 
Научные интересы: физика процессов намагничивания, природа кристаллической и наведенной магнитной анизотропии, высококоэрцитивные материалы, магнетизм редкоземельных соединений.

Награды 
Заслуженный деятель науки РФ (2000).

Публикации 
 А. С. Ермоленко. Обменные взаимодействия и магнитокристаллическая анизотропия соединений редкая земля — кобальт со структурой типа CaCu5 . IEEE Trans. on Magnetics, 1979, Mag-15, No. 6, p. 1765—1770.
 А. С. Ермоленко, А. Ф. Рожда. Процессы перемагничивания ферромагнетиков с узкими доменными границами. Изв. АН СССР. сер. физ., 1978, 42, № 8, с. 1762—1769.
 А. С. Ермоленко. Магнитокристаллическая анизотропия редкоземельных интерметаллидов. IEEE Trans. on Magnetics, 1976, Mag-12, No.6, p. 992—996.
 А. С. Ермоленко. Магнитокристаллическая анизотропия редкоземельных соединений RCo5. Proc. VI Int. Workshop on Rare-Earth — Cobalt Magnets and Their Appl., Baden/Vienna, Austria, 1982, p. 771—783.
 А. Г. Кучин, А. С. Ермоленко. Особенности магнитных свойств редкоземельных соединений с конкурирующей магнитной анизотропией и замороженными доменными границами. Физика металлов и металловедение, 1989, 68, вып.2, 289—296.

Источники 
 Ученые Уральского научного центра Академии наук СССР: биобиблиографический указатель. O. A. Bylinkina. Академия наук СССР, Уральский науч. центр, Центр. библиотека УНЦ, 1987 — Всего страниц: 395
 Наука Урала. Газета Уральского отделения Российской академии наук. Июнь 2009 г. № 15-16 (997)
 Ермоленко Александр Семенович
 Биографическая справка 
 20 июня исполняется 75 лет Александру Семеновичу Ермоленко, известному физику-магнитологу, доктору физико-математических наук, внесшему большой вклад в развитие представлений о магнитных материалах

Выпускники Уральского государственного университета